Téllez ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Téllez de Meneses († 1230), spanischer Adliger
 Antonio Téllez (1921–2005), spanischer Anarchist, Journalist und Historiker
 Dora María Téllez (* 1955), nicaraguanische Schriftstellerin, Historikerin und Guerillaführerin
 Efraín González Téllez (1933–1965), kolumbianischer Bandolero
 Gabriel Telléz, genannt Tirso de Molina (1579–1648), spanischer Dramatiker
 Hernando Téllez (1908–1966), kolumbianischer Journalist und Schriftsteller
 Ignacio García Téllez (1897–1985), mexikanischer Politiker und Rektor der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
 Javier Téllez (* 1969), venezolanischer Künstler und Filmemacher
 Joaquín Téllez (1861–1929), mexikanischer General
 Luis Téllez (* 1958), mexikanischer Ökonom und Politiker
 Natalia Téllez (* 1985), mexikanische Moderatorin und Schauspielerin
 Norberto Téllez (* 1972), kubanischer Leichtathlet
 Óscar Téllez (* 1975), spanischer Fußballspieler
 Tom Tellez (* 1933), US-amerikanischer Leichtathletik-Trainer